Klaus Neubert ist der Name folgender Personen:

* Klaus Neubert (Diplomat) (* 1942), deutscher Diplomat
 Klaus-Dieter Neubert (* 1949), deutscher Ruderer